La heya Takasago (en japonés 髙砂部屋 o 高砂部屋 Takasago-beya, en inglés Takasago stable y en español comúnmente traducido como gimnasio Takasago) es una residencia donde vive y entrena un grupo de luchadores de sumo.

Fue creada en 1873 por el antiguo maegashira Tasakago Uragorō bajo el nombre de Takasago Kaisei-Gumi (高砂改正組). En 1978 la heya ingresó oficialmente a la asociación de sumo de Tokio. Takasago es reconocida por haber producido numerosos luchadores exitosos, incluidos seis yokozuna y el primer Ozeki no japonés, el americano Konishiki Yasokichi, así como también el tate-gyoji o juez en jefe #33 Kimura Shōnosuke.

Existe una curiosidad con respecto a la escritura en japonés del nombre de la heya, ya que lo correcto sería escribirlo de esta manera 髙砂部屋, pero el primer carácter (髙) al ser tan raro su uso, se reemplaza por (高) quedando como resultado 高砂部屋.

En febrero de 2002, Takasago se fusionó con otra heya llamada Wakamatsu. Luego de esto, el entrenador de esta última, el antiguo ōzeki Asashio asumió el cargo de oyakata o maestro. Entre los rikishi transferidos se encontraría el futuro Yokozuna Asashōryū.

En enero de 2017, la heya se quedaría por primera vez en su historia sin un sekitori debido a la degradación de Asasekiryū a la división makushita. A pesar de esto, esta situación solo duraría un par de meses ya que para marzo de 2017, Asanoyama fue ascendido a jūryō y con esto Takasago volvió a tener un rikishi en las divisiones superiores.

Para enero de 2019, la heya contaba con 19 luchadores.

Acuerdos para la elección del shikona 
Una mayoría de los luchadores desde mediados de los años 90 y todos desde el 2003 han elegido shikona o nombres de ring que empiezan con el carácter 朝 (asa - mañana) por honor y respeto a su oyakata, el antiguo ōzeki Asashio, así como también por diversos rikishi que también usaron el mismo shikona en sus años de actividad. Un ejemplo de esto es un luchador previamente conocido como Tamaki, el cual cambió su shikona a Asagyokusei cuando fue ascendido a jūryō en julio de 2019.

Lista de oyakatas 
 2002-presente: 7.º Takasago (iin taigu toshiyori, antiguo ōzeki Asashio Tarō IV)
 1988-2002: 6.º Takasago (antiguo komusubi Fujinishiki Takemitsu)
 1971-1988: 5.º Takasago (el 46.º yokozuna Asashio Tarō III)
 1942-1971: 4.º Takasago (el 39.º yokozuna Maedayama Eigorō)
 1915-1941: 3.º Takasago (antiguo ōzeki Asashio Tarō II)
 1900-1914: 2.º Takasago (antiguo sekiwake Takamiyama)
 1871-1900: 1.º Takasago (antiguo maegashira Takasago)

Luchadores activos destacados 

 Asanoyama (mejor rango  ōzeki) Asabenkei (mejor rango jūryō) Asagyokusei (mejor rango jūryō) Entrenadores 

 Wakamatsu Takehito (iin, antiguo maegashira Asanowaka)
 Nishikijima Taro (shunin, antiguo sekiwake Asasekiryu)

 Asistentes 

 Fusanobori (sewanin, antiguo makushita, nombre real Kōichi Fukumoto)
 Iyozakura (wakaimonogashira, antiguo jūryō, nombre real Masayuki Ichiki)

 Antiguos luchadores destacados 

 Nishinoumi Kajirō I (el 16.º yokozuna)
 Konishiki Yasokichi I (el 17.º yokozuna)
 Maedayama Eigorō (El 39.º yokozuna)
 Azumafuji Kin'ichi (El 40.º yokozuna)
 Asashio Tarō III (el 46.º yokozuna)
 Asashōryū Akinori (El 68.º yokozuna)
 Maenoyama Tarō (antiguo ozeki)
 Asashio Tarō II (antiguo ōzeki)
 Asashio Tarō IV (antiguo ōzeki)
 Konishiki Yasokichi (antiguo ōzeki)
 Takamiyama Daigorō (antiguo sekiwake)
 Asasekiryū (antiguo sekiwake)
 Mitoizumi (antiguo sekiwake)
 Fujizakura (antiguo sekiwake)
 Kimura Shōnosuke (nombre dado Yōichi Nozawa - antiguo juez en jefe #33)

 Kimura Asanosuke (jūryō gyōji, nombre real Katsuya Ishida)
 Kimura Satoshi (makushita gyōji, nombre real Satoshi Maeda)

 Acomodadores 

 Rikinojō (jūryō yobidashi, nombre real Riki Tsuchida)
 Kunio (jūryō yobidashi, nombre real Kunio Maekawa)

 Estilista 

 Tokoyumi (1.ª clase tokoyama'')

Ubicación y acceso 
Tokio, distrito Sumida, Honjo 3-5-4

Se encuentra a 10 minutos caminando desde la estación Honjo-azumabashi de la Línea Toei Asakusa

Véase también 

 Lista de luchadores activos
 Glosario de términos de sumo

Enlaces externos 

 Sitio oficial (en japonés)
 Perfil en la página de la Asociación de sumo (en inglés)
 Artículo de la Takasago heya

Referencias 

Sumo